Stazione di Piedimonte – stazione ferroviaria posta sulla linea per Divaccia-Pola
 Stazione di Piedimonte Etneo – stazione sulla ferrovia Circumetnea
 Stazione di Piedimonte Matese – stazione sulla ferrovia Alifana
 Stazione di Piedimonte-Villa Santa Lucia-Aquino – stazione sulla ferrovia Roma-Cassino-Napoli inaugurata nel 2000
 Stazione di Piedimonte San Germano-Villa Santa Lucia – ex stazione sulla Roma-Cassino-Napoli sostituita da Piedimonte-Villa Santa Lucia-Aquino nel 2000

Pagine correlate 
 Piedimonte